Dětkovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Dětkovice, comune del distretto di Prostějov, nella regione di Olomouc
Dětkovice, comune del distretto di Vyškov, in Moravia Meridionale